Miejscowości w USA:
 Newcomb – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Newcomb – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie San Juan
Gminy w USA:
 Newcomb (ang. Newcomb Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Newcomb (ang. Newcomb Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Newcomb (ang. Newcomb Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex

Zobacz też:
 Simon Newcomb – astronom